Шанні Бредлі (;  1957, лікарня Мідлсекс, Лондон, Велика Британія) — британська панк-музикантка, композиторка, художниця. Заснувала панк-гурт The Nipple Erectors (The Nips) в 1976 році, де сама грала на бас-гітарі, а Шейн МакҐован був вокалістом. Була співзасновницею гурту The Men They Could Hang в 1984 році. Бредлі також була відома під іменами Шанні Скретч і Шанні Хаслер.

Відома своєю грою на бас-гітарі.

Гурти 
 The Launderettes (1976) з Реєм Пістом та Chaotic Bass
 The Nipple Erectors / The Nips (1976-1981, відновлений у 2008) з Шейном МакҐованом. Перший виступ у 1977 році на The Roxy, Лондон.
 The Men They Couldn't Hang (1984-1987)

Дискографія

Сингли 
 (1978) «King of the Bop» — The Nipps
 (1978) «All the Time in the World» — The Nips
 (1979) «Gabrielle» — The Nips
 (1981) «Happy Song» — The Nips
 (1984) «The Green Fields Of France»- The Men They Couldn't Hang — Demon Records
 (1984) «The Green Fields Of France», "The Men They Couldn't Hang ", «Hush Little Baby» — The Men They Couldn't Hang
 (1985) «Ironmasters», «Rawhide» — The Men They Couldn't Hang
 (1985) «Ironmasters», «Donald Where's Your Troosers», «Rawhide» — The Men They Couldn't Hang
 (1985) «Greenback Dollar», «Night To Remember» — The Men They Couldn't Hang — * (1985) «Greenback Dollar», «The Bells», «Night To Remember», «Hell Or England» — The Men They Couldn't Hang
 (1986) «Gold Rush» «The Ghosts Of Cable Street» — The Men They Couldn't Hang
 (1986) «Gold Rush» «The Ghosts Of Cable Street» «Walkin' Talkin» — The Men They Couldn't Hang
 (1986) «Shirt Of Blue» «Johnny Come Home (live)» « A Night To Remember (live)» — The Men They Couldn't Hang
 (1986) «Shirt Of Blue» «Johnny Come Home (live)» «A Night To Remember (live)» «Whiskey With Me Giro (live)» «Scarlet Ribbons (live)» — The Men They Couldn't Hang
 (1986) «Ghosts Of Cable Street» «Dream Machine» The Men They Couldn't Hang
 (1986) «Ghosts Of Cable Street» «Dream Machine» «Liverpool Lullaby» — The Men They Couldn't Hang

Альбоми 
 (1987) Bops, Babes, Booze and Bovver — The Nipple Erectors
 (1980) Only the End of the Beginning — The Nipple Erectors
 (1984) Don't Let The Hope Close Down — Various
 (1985) Night of a Thousand Candles — The Men They Couldn't
 (1987) Night of a Thousand Candles — The Men They Couldn't
 (1986) How Green Is The Valley — The Men They Couldn't Hang
 (1986) How Green Is The Valley — The Men They Couldn't Hang
 (1998) Majestic Grill: The Best Of The Men They Couldn't Hang
 (2007) Demos and Rarities Volume 1 — The Men They Couldn't Hang
 (2009) Quiet Please — The New Best Of Nick Lowe — Нік Лоу

Примітки

Див. також 
 The Official Nipple Erectors Myspace 
 The Nips: Licensed to Cool — a fan site 
 Nipple Erectors biography at punk77.co.uk 
 They Men They Couldn't Hang official site
 MySpace site  The Men They Couldn't Hang
 John Peel Sessions 

Уродженці Лондона
Музиканти Лондона
Бас-гітаристи
Британські композитори